Копецкий (, () — чешская, словацкая фамилия. Возможно написание Копецки.

 Копецкий, Вацлав (1897—1961) — чехословацкий коммунистический политик, министр информации и культуры в 1945—1954.
 Копецкий, Властимил (1912—1967) — чехословацкий футболист
 Копецкий, Леонтий Васильевич (1894—1972) — русский и чешский лексикограф.
 Копецкий, Матей (1775—1847) — чешский актёр театра кукол, театральный деятель и просветитель.
Копецкая Екатерина Дмитриевна (1996) - выдающийся украинский терапевт, кардиолог, кризисный менеджер приёмного отделения.
 Копецкий, Милош (1922—1996) — чешский актёр театра, кино и телевидения. Народный артист Чехословакии.
 Копецки, Томаш (род. 1982) — словацкий хоккеист.
 Копецкий, Чеслав Васильевич (1932—1988) — советский химик и металловед, член-корреспондент АН СССР (1979).
 Копецкий, Ян (род. 1919) — чешский чехословацкий театральный критик, историк театра и педагог.